El término Pipo puede hacer referencia a:
Pipo, uno de los nombres comunes de la especie de ave Ochetorhynchus ruficaudus en Chile.

Pipo de Ozora (1369-1426), comandante militar y tesorero real italiano.
José Giribone, "Pipo Giribone" (1824-1868), militar italoargentino.
Néstor Raúl Rossi, "Pipo Rossi" (1925-2007), futbolista y entrenador argentino.
José Nicolás Mancera, "Pipo Mancera" (1930-2011), presentador de televisión argentino.
José Marroquín Leal, "Pipo" (1933-1998), presentador y actor mexicano.
Roberto Óscar Ferreiro, "Pipo Ferreiro" (1935-2017), futbolista y director técnico argentino.
Enrique Fischer, "Pipo Pescador" (1946), cantautor, escritor y director de teatro argentino.
Alberto Raúl Lernoud, "Pipo Lernoud" (1946), poeta, compositor, periodista y precursor de la agricultura ecológica u orgánica argentino.
Hugo Cipolatti, "Pipo Látex" o "Pipo Cipolatti" (1959), cantante, músico y compositor argentino.
Néstor Raúl Gorosito, "Pipo Gorosito" (1964), futbolista y entrenador argentino.
Jorge García, "Pipo Ti" (1980), cantante y compositor de reggae español.
Giancarlo González Castro, "Pipo González" (1988), futbolista costarricense.
Filipe Daniel Mendes Barros, "Pipo Mendes" (1992), futbolista portugués.
Luis Felipe Derani, "Pipo Derani" (1993), piloto de automovilismo de velocidad brasileño.
Rafael Ramos Jiménez, "Pipo Ramos" (1997), futbolista español.
Filipe Miguel Cruz Ramalho, "Pipo Cruz" (1998), futbolista portugués.